A 25 113-as számú mellékút egy körülbelül 12,5 kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén, a Bükkben.

Nyomvonala 

A 3-as főútból ágazik ki, annak nagyjából a 146. kilométerénél, Mezőnyárád, Mezőkövesd és Mezőkeresztes hármashatára közelében, de Mezőkövesd területén, nagyjából északnyugati irányban. Kevéssel ezután keresztezi a Tardi-patakot, majd nagyjából párhuzamosan haladnak tovább. A hosszan elnyúló Tard község központját az ötödik kilométere közelében éri el – itt Béke út néven halad –, majd a falutól északra újból keresztezi a Tardi-patakot és elhagyja azt, nyugat felé húzódva. A 8+200-as kilométerszelvénye közelében egy alsóbbrendű út ágazik ki belőle nyugatnak Bogács felé, itt az út már a Lator-patak völgyében halad. Utolsó szakasza Cserépváralja településen húzódik, ahol Alkotmány út a neve, úgy is ér véget; folytatása már csak önkormányzati útként húzódik Cserépfaluig.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 12,518 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 7.

Jegyzetek 

25113